Hékanakht est un prénom masculin de l'Égypte antique.

 Il est porté par Hékanakht, prêtre du ka dont on a retrouvé des écrits connus sous le nom de lettres d'Hékanakht.
 C'est également le nom porté par un vice-roi de la Nubie à l'époque de , le fils royal de Koush Hékanakht.

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité